Владимир Хамицевич () — молдавский шахматист, гроссмейстер (2017).

Двукратный чемпион Молдавии (2010, 2018). В составе сборной Молдавии участник 3-х Олимпиад (2010, 2014 и 2016) и 3-х командных чемпионатов Европы (2011, 2015 и 2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Молдавии